91213 Botchan – asteroide
Botchan – romanzo giapponese scritto da Natsume Sōseki e pubblicato nel 1906
Botchan – anime